«Цанчжоу Майти Лайонс» (), бывший «Шицзячжуан Эвер Брайт» () — китайский футбольный клуб, выступающий в Суперлиге Китая по футболу. В январе 2021 штаб-квартира переехала в город Цанчжоу, но домашним стадионом команды является Центр Олимпийских видов спорта Хэбэя вместимостью 60 000 человек в Шицзячжуане (провинция Хэбэй). Команда стала первым профессиональным клубом, представлявшим провинцию Хэбэй в Суперлиге Китая.

История 
Клуб под названием «Сямынь Дунъюйхан» был основан в 2001 году и выступал в четвёртом дивизионе, в котором в 2010 году занял второе место.

25 февраля 2011 года команда была реорганизована, а итогом стало получение клубом профессионального статуса. Кроме прочего, изменилось название, клуб стал называться «Смарт Хиро». В сезоне 2011 года «Фуцзянь Смарт Хиро» выступал в третьем дивизионе — Второй лиге Китая по футболу. По итогам выступлений команде удалось занять третье место и попасть в плей-офф, в котором игрались стыковые матчи с клубами первой лиги. В серии пенальти (6-5) «Смарт Хиро» победил команду «Гуйчжоу Чжичэн Торо» и получила возможность в сезоне 2012 года выступать в первой лиге Китая по футболу.

В декабре 2012 года компания Hebei Yongchang Real Estate Development Co.,Ltd. приобрела 70 % акций клуба. Команда переехала в административный центр провинции Хэбэй город Шицзячжуан и сменила название на «Шицзячжуан Юнчан Цзюньхао».

В сезоне 2014 года команда заняла второе место в Первой лиге и впервые в своей истории получила возможность выступить в Суперлиге. В январе 2015 года команда сменила название на английское «Шицзячжуан Эвер Брайт», под которым клуб и начал выступления в Суперлиге, тогда как китайское название оставалось «Шицзячжуан Юнчан». В дебютном сезоне 2015 года под руководством болгарского специалиста Ясена Петрова клуб занял седьмое место и обезопасил себя от вылета. Следующий сезон был более сложным, Ясен Петров был уволен с поста главного тренера, а его место занял Ли Цзиньюй на правах исполняющего обязанности.  Однако по итогам сезона 2016 команде не удалось сохранить прописку в элитном дивизионе, а 7 ноября 2016 года на пост главного тренера на следующий сезон был назначен Афшин Готби.

Изменение названия 
 2011–12: Фуцзянь Смарт Хиро (福建骏豪)
 2013: Шицзячжуан Юнчан Цзюньхао (石家庄永昌骏豪)
 2014: Шицзячжуан Юнчан (石家庄永昌)
 2015–2021: Шицзячжуан Эвер Брайт (石家庄永昌)
 2021–н.в.: Цанчжоу Майти Лайонс (沧州雄狮)

Эмблемы клуба

Достижения 
 По итогам сезона 2018 года

За всё время выступлений

Текущий состав

Тренерский штаб

Известные игроки 
  Джонни Вудли
  Сильвано Комвалиус
  Эйдур Гудьонсен

Достижения 
 Вторая лига Китая по футболу: третье место, 2011
 Первая лига Китая по футболу: серебряный призёр, 2014
 Первая лига Китая по футболу: третье место, 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Китая